Штарк () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Штарк, Александр Леонидович (1910—1963) ― советский кларнетист и музыкальный педагог.
 Штарк, Вольфганг (род. 1969) — немецкий футбольный арбитр.
 Штарк, Ганс (1921—1991) — унтерштурмфюрер СС в концлагере Освенцим.
 Штарк, Дитрих (1908—2001) — немецкий врач и биолог.
 Штарк, Зигфрид (род. 1955) — немецкий легкоатлет-десятиборец.
 Штарк, Иоганн Август фон (1741—1816) — немецкий педагог, проповедник и писатель; доктор наук.
 Штарк, Йоханнес (1874—1957) — немецкий физик, Нобелевский лауреат 1919 года.
 Штарк, Карл Бернгард (1824—1879) — археолог; директор основанного по его же представлению археологического института.
 Штарк, Людвиг (1831—1884) — немецкий композитор и музыкальный педагог.
 Штарк, Маркс Борисович (род. 1930) — российский биолог, академик РАМН (1999), академик РАН (2013).
 Штарк, Никлас (род. 1995) — немецкий футболист.
 Штарк, Франц (1901—1982) — гауптштурмфюрер СС, военный преступник.

См. также 
 Старк
 Штарке

Примечания